Вали́ще () — агрогородок в Пинском районе Брестской области Белоруссии. Административный центр Валищенского сельсовета. Расположен на автодороге Ивацевичи — Пинск — Столин  в 33 км от города Пинск. По переписи 2019 года в деревне насчитывалось 550 человек.

История 
 1558 год — впервые упоминается как урочище в королевской пуще, где происходили «ловы пинские», здесь проходила граница пущ от околиц Поречья
 Конец XIX века — фольварк находится в собственности Красковских
 4 апреля — 21 мая 1919 года — в окрестностях проходят бои между 34-м пехотным полком полесских стрелков и частями Красной Армии
 Апрель 1944 года — фашистами уничтожено 4 двора, убито 2 человека
 Январь 1965 года — образование Валищенского сельского Совета

Культура 

 Музей ГУО «Валищенская средняя школа» Пинского района

Достопримечательности 
 Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
 Памятник В. И. Ленину

Примечания

Ссылки 
 

Агрогородки Пинского района